Bundestagswahlkreis 141 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Herne – Bochum II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bochum I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Groß-Gerau (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main II (1949 bis 1976)